entonació (música) és l'afinació de la veu o d'un instrument en un to determinat
 entonació (fonètica) és un tret que marca la corba melòdica de les frases